Лук Брејси (; Сиднеј, 26. април 1989) аустралијски је глумац. Познат је по улогама у филмовима: Монте Карло, Џи Ај Џо: Одмазда, Новембарски човек, Тачка прекида и Гребен спаса.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1989.
Биографије живих особа
Аустралијски глумци